15. længdegrad kan henvise til:

 15. vestlige længdekreds
 15. østlige længdekreds